Campanha dácia de Domiciano — duas expedições punitivas contra os raides dácios na Mésia em 86 e 87 na época do imperador Domiciano contra o rei dácio Decébalo.
 Campanha dácia de Trajano — duas campanhas de conquistadas ordenadas ou lideradas pelo imperador romano Trajano em 101–102 e 105–106 contra a Dácia e Decébalo.